Niemcy:
 Blankenhain – dzielnica Crimmitschau
 Blankenhain – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Weimarer Land

Inne:
 Blankenhain – pałac